Атасу́ский рудный район — расположен в Центральном Казахстане, на территории Карагандинской области. Включает около 60 месторождений железо-марганцевых, барито-полиметаллических руд. Самые крупные — Каражал, Ктай, Жайрем, Ушкатын, Жомарт, Камыс, Керегетас, Бестобе, Кылыш, Аккудык. Расположены вдоль Жайылминской синклинали. Протяжённость 140 км, ширина 10—30 км. Месторождения железо-марганцевых руд открыты геологами А. А. Козыревым, Н. Г. Николаевым, И. С. Яговкиным (1931—1932), Б. М. Устрашкиным (1954) и другими. Руды магнетито-гематитые, переходящие в железо-марганцевые и марганцевые мощностью от 2 до 50 м. Самые крупные месторождения железо-марганцевых руд — Западный Каражал (разрабатывается дочерним ТОО «Оркен» компании «АрселорМиттал Темиртау»), Восточный Каражал, Большой Ктай, Ушкатын (разрабатывается АО «Жайремский ГОК» ТОО «Казцинк») разрабатываются открытым способом.

Литература 
 

Рудные районы Казахстана
Жанааркинский район
Железорудные месторождения Казахстана
Экономика Карагандинской области